Denise Ramsden (atleet), Britse atlete
 Denise Ramsden (wielrenner), Canadees wielrenner